Kohinoor est une famille de polices d’écriture linéale arabe, bengali, devanagari, gujarati, gurmukhi latine, tamoule, télougou, développée par Indian Type Foundry. Les polices Kohinoor Devanagari, Kohinoor Bangla et Kohinoor Telugu sont distribuées par Apple avec OS X Yosemite (Kohinoor Devanagari), El Capitan (Kohinoor Bangla et Kohinoor Telugu) et les versions supérieures de macOS.

Liens externes 
 
 
 
 

Police d'écriture arabe
Police d'écriture bengali
Police d'écriture devanagari
Police d'écriture gujarati
Police d'écriture gurmukhi
Police d'écriture latine
Police d'écriture tamoul
Police d'écriture télougou